Kristen Nygaard (voetballer), een Deense voetballer
Kristen Nygaard (computerpionier), een Noorse wiskundige, computerpionier en politicus.